Shingo Tomita (Tochigi, 20 de junho de 1986) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Vegalta Sendai.

Carreira 
Shingo Tomita começou a carreira no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai